Hans van den Boom (regisseur) (1951), een Nederlands theatermaker
 Hans van den Boom (presentator), een Nederlands televisiepresentator
 Hans van den Boom (uitgever), oprichter van uitgeverij Arboris